Yaroslavsky ou Iaroslavlski peut faire référence à : 
 Oleksandr Yaroslavsky (né en 1959), homme d'affaires ukrainien.
 Iemelian Iaroslavski (1878-1943), révolutionnaire russe, journaliste et historien soviétique. 
 Iaroslavlski, district municipal de Moscou.